

Sigle
 PMv – area premotoria ventrale

 PMV – Porn music video

Codici 
 PMV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale dei Caraibi Santiago Mariño, isola Margarita (Venezuela)
 PMV – Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana gestore delle infrastrutture del trasporto pubblico nel Comune di Venezia e costruttore della Tranvia di Mestre
 PMV – Pannelli stradali a messaggio variabile fanno parte della segnaletica stradale